Дебалюк, Александр Васильевич (1919-2005) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-полковник.
 Дебалюк, Александр (род. 1965) — режиссёр, монтажёр, сценарист, актёр, продюсер, оператор.